Songwol-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Songwol-dong, Naju, stadsdel i Naju, Södra Jeolla, 
 Songwol-dong, Incheon, stadsdel i Incheon,